In 1909/10 werd het zevende Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Askania Forst werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De club won van ATV Liegnitz en verloor in de finale van VfR 1897 Breslau.

1. Klasse

2. Klasse
SC Rapide Cottbus wijzigde de naam in VfR Olympia 1906 Cottbus.

Promotie/Degradatie play-off

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1909/10